Ерик Елијас () мексички је глумац и фото-модел.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1980.
Мексички глумци
Фото-модели